Jacek Wysocki – polski naukowiec, od 2008 rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 Jacek Wysocki – polski aikidoka
 Jacek Wysocki – polski piłkarz